Le Fiat Freemont est un véhicule monospace crossover, fabriqué par le groupe italien Fiat de 2011 à 2016 dans l'usine Chrysler de Toluca au Mexique.

Ce modèle a d'abord été développé par le constructeur américain Chrysler en 2007 et commercialisé, dans sa première version, sous le label Dodge Journey. Revu intégralement pour sa seconde version par Fiat, qui englobe désormais l'ancien groupe Chrysler, il apparaît dans sa seconde version sous le label Fiat Freemont. Il s'agit du restylage et de la refonte technique de l'ancien Dodge Journey né en 2007. Cette nouvelle version est vendue sous le nom de Dodge Journey aux États-Unis, et correspond au restylage de l'ancien modèle.

Historique 
Cette version européenne a été présentée en avant première le  et a été lancée officiellement au salon de l'automobile de Genève en mars de la même année.

Ce modèle est à mi-chemin entre un monospace et un SUV. Il dispose d'un habitacle qui permet d’accueillir sept adultes. Le coffre, avec la dernière rangée de sièges rabattue, atteint .

Par rapport à la première série de 2007 diffusée sous le label Dodge, les anciens moteurs d'origine Volkswagen ont été abandonnés et remplacés par des moteurs Fiat Powertrain Technologies. La version essence est équipée du nouveau moteur Chrysler Pentastar, un  de . Les versions diesel sont équipées du  Fiat Powertrain Technologies en 140 et .

L’habitacle a été entièrement revu par le Centre Style Fiat et dispose d'un meilleur niveau de finition. La gamme européenne a bénéficié d'une refonte complète des appuis au sol adaptés aux habitudes locales au niveau de l'assistance de direction et du comportement routier, avec une suspension moins molle.

Dans le premier temps de sa commercialisation, la Freemont n'a été disponible, en Europe, que dans la version deux roues motrices (traction) et avec le diesel Fiat Multijet de 140 et , avec boîte de vitesses manuelle. Les versions 4x4 et les motorisations V6 Pentastar sont disponibles depuis novembre 2011.

Les premiers modèles ont été commercialisés en début d'été 2011.

Bien que le Fiat Freemont n'ait plus été commercialisé en France après 2016, sa diffusion continue dans bien d'autres pays. Sa fabrication dans l'usine FCA au Mexique reste stable à plus de  annuels.

Motorisations

Récapitulatif des ventes 
Ce tableau n'est pas officiel mais représente un récapitulatif des ventes de Dodge Journey / Fiat Freemont selon les informations publiées par diverses sources.

(*) Nota : Ces chiffres ne sont pas officiels - ce tableau est incomplet les ventes dans les (ex) pays de l'Est européen ne sont pas inclus. les ventes de Dodge Journey au Brésil (et dans les pays d'Amérique du Sud) ne sont pas inclus.

Bibliographie 
 Fiche lancement du Fiat Freemont

Références

Freemont
Monospace
Automobile des années 2010
Véhicule à transmission intégrale

en:Dodge Journey#Fiat Freemont